Conclave de 1605 peut faire référence à :

 Conclave de mars 1605
 Conclave de mai 1605